Zhang Shuai era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta da Maryna Zanevska nel secondo turno.

In finale Alycia Parks ha sconfitto Caroline Garcia con il punteggio di 7-6(7), 7-5.

Teste di serie 

  Caroline Garcia (finale)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Petra Martić (secondo turno)

 Anastasija Potapova (quarti di finale)
 Mayar Sherif (secondo turno) 
 Danka Kovinić (quarti di finale)
 Anna Blinkova (primo turno, ritirata)

Wildcard 

  Clara Burel (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)

 Garbiñe Muguruza (primo turno)

Qualificate 

  Ėrika Andreeva (secondo turno)
  Marina Bassols Ribera (primo turno)
  Olga Danilović (primo turno)

  Ana Konjuh (primo turno, ritirata) 
  Rebeka Masarova (primo turno) 
  Linda Nosková (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2023